Ниг:

 Ниг — историко-географический регион Армении.
 «Ниг» — армянский футбольный клуб из города Апаран, основанный в 1990 году.
  (ум. ) — американский бейсболист.
 Ниг, Серж (1924—2008) — французский композитор.

Примечания